En grammaire, le comparatif peut désigner :
 un degré de comparaison de l'adjectif ou de l'adverbe
 un cas appelé aussi équatif.